Eric Porter o Eric Ernest Porter (1911-1983) – Regista, produttore e pioniere del cinema di animazione australiano.
Eric Porter (1928-1995) – Attore teatrale, cinematografico e televisivo britannico. Il suo ruolo più ricordato è quello del Professor Moriarty, il principale antagonista di Sherlock Holmes nella prima stagione dell'omonima serie televisiva britannica.